Kivistö ist 

 ein Ort nördlich von Helsinki in Finnland, Kivistö (Finnland)

 der Familienname folgender Personen:

 Harri Kivistö (* 1981), finnischer Politiker (Piraattipuolue)
 Kalevi Kivistö (* 1941), finnischer Linkspolitiker
 Tommi Kivistö (* 1991), finnischer Eishockeyspieler